David Pujol i Fabrellas (La Bisbal d'Empordà, 1965 –), és mestre i autor de publicacions de tema gironí, especialment sobre Siurana d'Empordà, i d'estudi de la pedagogia catalana (La ciutadella de Roses, La catedral de Castelló, El mestre Antoni Balmanya i Ros, Els orígens de l'escola catalana)
 David Pujol i Roca (El Pont d'Armentera, 1894 – Medellín (Colòmbia), 1979), fou musicòleg i monjo de Montserrat
 David Pujol i Rusiñol (Andorra, 1970 –), és director de cinema (Depizza, depizza 1995, Smart & strawberry, Kokosha, Estocolmo 1996, i el llargmetratge La Biblia negra 2001)

Referències